Oxöga eller oxögon kan syfta på:

Arkitektur 
  Oxöga – en byggnadsdetalj, se oculus
 Oxöga – sluten teaterloge

Djur 
 Oxdjurs ögon
 Oxögonfisk

Glasblåsning 
 Oxöga – märke på glasskiva efter glasblåsarens puntel (rundstång i metall)

Matlagning 
 Oxöga – stekt ägg

Meteorologi 
 Oxöga – typ av moln som uppträder på södra halvklotet och förebådar en orkan

Växter 
 Backsippa
 Färgkulla
 Gullkrage
 Klätt
 Ljusögon
 Prästkrage (blomma)
 Ringkrage (ört)
 Slåtterfibbla